Demours ist der Familienname von:

 Antoine Pierre Demours (1762–1836), französischer Augenarzt, Sohn von Pierre Demours
 Pierre Demours (1702–1795), französischer Augenarzt